KZ poate fi:
 Kazahstan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .kz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Kazahstan